Bakersfield, California, oraș cu o populație de ca. 328000 loc.
 Bakersfield, Nottingham, suburbie
 Bakersfield, Vermont, oraș cu o populație de 1215 loc.
 Bakersfield, Missouri, sat cu o populație de 285 loc.
 Bakersfield, Texas, comunitate